

Codici 
 GOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gosford (Australia)

Informatica 
 gOS – distribuzione Linux, variante di Ubuntu che utilizza l'ambiente desktop "Enlightenment E17"

Forze armate 
 GOS – Gruppo operativo subacqueo, organo del Comsubin.
 GOS – Gruppo Operativo Speciale, prima unità delle forze speciali italiane